La Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP) est une structure centrale du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Prospective du Burkina Faso. Elle a pour mission, la formulation des politiques de développement et leur traduction en plans, programmes, la coordination et le suivi des politiques de développement économique et social ainsi que l’évaluation des programmes et projets de développement.

Organigramme 

La DGEP est organisé autour des structures ci-après :

 La Direction générale ;
 Les structures d’appui ;
 Les structures centrales ;
 Les structures déconcentrées.

La Direction générale comprend :

 Le Directeur général ;
 Le Directeur général adjoint ;
 La Cellule d’appui technique ;
 Le Comité anti-corruption ;
 Le Secrétariat du Directeur général ;
 Le Secrétariat du Directeur général adjoint.

Les structures d’appui sont :

 La Cellule du contrôle interne et de suivi-évaluation (CCI-SE) ;
 La Cellule d’analyses économiques (CAE) ;
 Le Service des ressources humaines (SRH) ;
 Le Service financier et du matériel (SFM) ;
 Le Service de la communication et des relations publiques (SCRP) ;
 Le Service des archives et de la documentation (SAD).

Les structures centrales sont constituées de :

 La Direction de la prospective et de la planification stratégique et sectorielle (DPPS) ;
 La Direction de la prévision et des analyses macro-économiques (DPAM) ;
 La Direction de la programmation et de l’évaluation des investissements publics (DPEI) ;
 La Direction des politiques de population (DPP) ;
 La Direction du suivi et de l'évaluation des politiques économiques et sociales (DSEPES).

La DGEP dispose de treize (13) Directions régionales de l’économie et de la planification.

Notes et Références 

Ministère burkinabé